Paweł Mostowski (zm. po 1696) – podkomorzy płocki, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Paweł Michał Mostowski (zm. 1781) –  wojewoda mazowiecki, wojewoda pomorski, generał-lejtnant wojsk koronnych